Есе — невеликий за обсягом прозовий твір.

 Ессе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Ессе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Ессе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Ессе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен